Unicum bezeichnet:
 die Unicum-Unternehmensgruppe sowie eine von ihr herausgegebene Zeitschrift
 Unicum (Likör), ein ungarischer Magenbitter

Siehe auch:
 Unikum